МАИ:

 Московский авиационный институт
 Московский археологический институт
 Международная академия информатизации
 Международный аграрный институт
 Метод анализа иерархий
 Мастера аналитического искусства (группа)
 МАИ (волейбольная команда)